Czarnecki – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 32 525 osób.

osoby noszące nazwisko Czarnecki:
 Alojzy Czarnecki (1893-1980 w Toruniu) – polski fotograf
 Edward Czarnecki (1774-1831) – administrator archidiecezji warszawskiej
 Edward Czarnecki (1830-1864) – powstaniec styczniowy, zmarł w Usolie (Rosja) na zeslaniu (link: * Tadeusz Maria Czarnecki)
 Erazm Czarnecki (1892-1949) – działacz polonijny w Wolnym Mieście Gdańsku
 Henryk Czarnecki (ujednoznacznienie)
 Jan Czarnecki (ujednoznacznienie)
 Jacek Czarnecki (ur. 1963) – polski dziennikarz radiowy, korespondent wojenny
 Karol Czarnecki (ujednoznacznienie)
 Kazimierz Czarnecki (ujednoznacznienie)
 Krzysztof Czarnecki (ur. 1957) – polski polityk
 Leszek Czarnecki (ur. 1962) – polski przedsiębiorca, według magazynu „Forbes” najbogatszy Polak w 2008 r.
 Marek Czarnecki (ur. 1959) – polski prawnik, polityk
 Marek Janusz Czarnecki (ur. 1963) – polski przestępca
 Maria Czarnecka – Maria Anto – (1937-2007) – artystka malarka
 Michał Czarnecki (ur. 1973) – polski montażysta i scenarzysta filmowy
 Mikołaj Czarnecki – ukraiński błogosławiony Kościoła katolickiego, redemptorysta, profesor filozofii i teologii dogmatycznej, biskup tytularny Lebedus
 Piotr Czarnecki (ujednoznacznienie)
 Przemysław Czarnecki – polski polityk, poseł na Sejm RP
 Ryszard Czarnecki (ur. 1963) – polityk polski
 Ryszard Czarnecki  (ur. 1951) – polski żużlowiec
 Sławomir Stanisław Czarnecki (ur. 1949) – kompozytor polski
 Stefania Pia Czarnecka (zam. Kloss), (1903-1988) – organizatorka tajnych kompletów UW i liceum im. Władysława IV w okupowanej Warszawie, więźniarka obozu Stutthof, wieloletnia przewodnicząca absolwentek szkoły im C. Plater-Zyberk w Warszawie (Platerek), w czasie zawieszenia działalności szkoły w latach 1950-1988.
 Stepan Czarnećkyj – ukraiński poeta
 Tadeusz Czarnecki – polski szachista
 Tadeusz Maria Czarnecki – (1906-1998) powstaniec warszawski, inżynier wynalazca 
 Waldemar Czarnecki (ujednoznacznienie)
 Witold Czarnecki (ur. 1953) – nauczyciel akademicki, polski polityk
 Władysław Czarnecki (ujednoznacznienie)
 Zygmunt Czarnecki (ujednoznacznienie)

Zobacz też 
 Czarnecka
 Czarniecki

Przypisy